Jimmy McGrory – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Matthew McGrory – attore statunitense
 Scott McGrory – ex pistard australiano